Бруней — малайська назва острова Борнео та держави, що у XVI—XVIII сторіччях займала більшу частину острова. Назва залишилася в місцевих топонімах.
 Держава Бруней Даруссалам — держава в Південно-Східній Азії.
 Місто Бруней — колишня назва столиці держави Бруней Бандар-Сері-Бегавану до 1970 року.
 Річка Бруней — річка на острові Калімантан.
 Бруней-Муара — один з чотирьох округів держави Бруней.